Aceasta este o listă a celor mai mari orașe din Europa, având peste 500.000 de locuitori.

Vezi și 
 Cele mai mari aglomerări urbane din Europa
 Lista capitalelor
 Lista capitalelor europene după suprafață
 Lista celor mai dens populate orașe din Europa
 Lista celor mai dens populate orașe din lume
 Lista orașelor UE după mărime
 Lista țărilor după capitale în limba română
 Lista țărilor europene după populație

Liste de orașe din Europa
Lista
Superlative